Сога:

 Сога — народ группы банту в Уганде на юго-востоке страны, в области между верховьем реки Виктория-Нил и озера Кьога.
 Сога (язык) — язык народа сога.
 Сога (посёлок) — посёлок в Пинежском районе Архангельской области России.
 Сога (приток Пинега) — река в Архангельской области России, приток Пинеги.
 Сога (река, впадает в Рыбинское водохранилище) — река в Ярославской области России.

Персоналии 
 Сога (род) — один из древнейших японских родов.
 Сога-но Умако — японский государственный деятель
 Сога-но Эмиси — японский государственный деятель, сын Сога-но Умако
 Сога-но Ирука — японский государственный деятель, сын Сога-но Эмиси.
 Сога, Дайсукэ (род. 1965) — японский дирижёр и композитор.
  — японская актриса.
 Сога, Тийо — южноафриканский миссионер и просветитель.

См. также 
 Сога-но